Zeehond (1943) – holenderski okręt podwodny typu S, pierwotnie jako brytyjski HMS Sturgeon (73S)
 Zeehond (1948) – holenderski okręt podwodny typu Zwaardvis
 Zeehond (1961) – holenderski okręt podwodny typu Dolfijn